Girlschool – gruppo musicale britannico
Girlschool – singolo dei Britny Fox del 1989
Girlschool – album delle Girlschool del 1993